Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Gricenko – radziecki polityk
 Nikołaj Gricenko – radziecki i rosyjski aktor